Выборы в Европарламент в Венгрии в 2004 году проходили 13 июня. На этих выборах было избрано 24 депутата от страны. Явка на выборах составила 38,5 %.

Результаты

Депутаты от Венгрии в Европарламенте 
 Фидес — Венгерский гражданский союз
 Этелька Баршине Патаки
 Жолт Ласло Бечеи
 Кинга Галь
 Бела Глаттфельдер
 Андраш Дьюрк
 Ливия Ярока
 Чаба Эри
 Иштван Пальфи
 Пал Шмитт
 Дьёрдь Шёпфлин
 Ласло Шурьян
 Йожеф Сайер
 Венгерская социалистическая партия
 Александра Добойи
 Сабольч Фазакаш
 Зита Гурмаи
 Габор Харангозо
 Дьюла Хедьи
 Эдит Херцог
 Магда Кошане Ковач
 Каталин Леваи
 Чаба Шандор Табайди
 Альянс свободных демократов
 Габор Демски
 Иштван Сент-Иваньи
 Венгерский демократический форум
 Петер Олайош

Примечания

Ссылки 
 Advanced search | Search | MEPs | European Parliament | Hungary

Венгрия
Европарламент 2004
События 13 июня
Июнь 2004 года
2004 год в Венгрии